Sext Rufus () és un nom amb què és conegut un historiador romà altrament conegut com a Fest, autor d'un Breviarum rerum gestarum populi Romani. A aquest autor també se li atribueix una obra intitulada De regionibus urbis Romae, que, en realitat, és una obra forjada el  a partir de diversos texts moderns i antics a imatge i semblança dels dos catàlegs regionaris del .